Almira steht für:
 Almira (Vorname), weiblicher Vorname
 Almira, Königin von Castilien, Oper von Georg Friedrich Händel

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Almira (Georgia), Ort im Jefferson County (Georgia), Georgia
 Almira (Puerto Rico), Ort in der Gemeinde Barranquitas (Puerto Rico), San Juan-Caguas-Guaynabo Metropolitan Area, Puerto Rico
 Almira (Texas), Ort im Cass County (Texas), Texas
 Almira (Virginia), Ort im Wise County (Virginia), Virginia
 Almira (Washington), Ort im Lincoln County (Washington), Washington
 Almira Township, Ort im Benzie County, Michigan

in Kanada:
 Almira (Ontario), Ort in Markham (Ontario), Regional Municipality of York, Greater Toronto Area, Ontario